Ninoy Aquino oder Noynoy Aquino ist der Spitzname folgender Personen:

 Ninoy Aquino (1932–1983), philippinischer Politiker, Senator, siehe Benigno Aquino junior 
 Noynoy Aquino (1960–2021), philippinischer Politiker, Präsident, siehe Benigno Aquino III.

Ninoy Aquino steht für:

 Sen. Ninoy Aquino, Stadtgemeinde in der Provinz Sultan Kudarat, Philippinen
 Ninoy Aquino Stadium, Stadion in Manila 
 Ninoy Aquino International Airport, siehe Flughafen Manila